Gerhardsson är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Gerhardsson 579
 Gerhardson 10
Totalt blir detta 589 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Gerhardss son.

Personer med efternamnet Gerhardsson

 Birger Gerhardsson (1926–2013), teolog, professor
 Filip Gerhardsson (född 1923), polis och dialektforskare
 Krister Gerhardsson (född 1962), författare, pseudonym "Dekius Lack"
 Peter Gerhardsson,flera personer
 Peter Gerhardsson (fotbollstränare) (född 1959)
 Peter Gerhardsson (ishockeyspelare) (född 1974)
 Stefan Gerhardsson (född 1958), komiker och skådespelare
 Torsten Gerhardsson (född 1942), militär
 Örjan Gerhardsson (född 1954), författare, pseudonym "Peter Glas"

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn